Sandy Point kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Sandy Cape, udde i Australien, Queensland,

Saint Kitts och Nevis 

 Sandy Point Town, parishhuvudort,